Stripped (Christina Aguilera), een studioalbum van Christina Aguilera uit 2002
Stripped (Rolling Stones), een livealbum van The Rolling Stones uit 1995